Software est le mot anglais pour le logiciel, un ensemble d'instructions données à un appareil informatique.

Il peut également désigner :
 , un roman cyberpunk de Rudy Rucker paru en 1982.
 Software, un groupe allemand de musique électronique actif entre 1984 et 2000.
 Software, un album de Grace Slick (1984).
 Software AG, un éditeur allemand de logiciels, qui diffuse notamment Adabas.

Voir aussi 

 Softwar